Lewis kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl E. Lewis
 Digby S.C. Lewis
 Fiona Lewis
 Frank Harlan Lewis
 George Lewis (entomolog) (1839–1926), engelsk entomolog specialiserad på Coleoptera
 Gwendoline Joyce Lewis
 Gwilym Peter Lewis
 Jon Lewis
 John Gordon Elkan Lewis, brittisk forskare med mångfotingar (Myriapoda) som specialintresse
 Julian J. Lewis
 Leslie Lewis
 Maureen H. Lewis
 Walter Hepworth Lewis
 Meriwether Lewis (1774–1809), amerikansk naturvetare

Robotskapade auktorsförkortningar